

Вакаруса — місто, штат Індіана
 Вакаруса — переписна місцевість, штат Канзас